L'université libre de Bruxelles honore également des personnalités de renom pour leurs activités diverses en les nommant docteurs honoris causa. Les docteurs sont nommés par l'université et depuis 2005 par les facultés. Par ailleurs, la liste ne remonte pas au-delà de 1973, première année de remise du titre après la scission linguistique.

Docteurs honoris causa de l’université

Docteurs honoris causa des facultés

2016 
 Marianne Bertrand, professeure d’économie à l’University of Chicago Booth Business School
 Patrick Pelloux, médecin urgentiste, écrivain, chroniqueur, président de l’Association des médecins urgentistes de France
 Dong Qiang, professeur de culture et de littérature française, traducteur et poète
 Philip Zimmermann, informaticien, cryptographe, créateur du Pretty Good Privacy

2009 
Remis conjointement avec la Vrije Universiteit Brussel.
 Sir John B. Gurdon, biologiste moléculaire britannique. Il est corécipiendaire du Prix Nobel de physiologie ou médecine 2012 avec Shinya Yamanaka.

2008 
 Jean Bauberot 
 Leïla Saadé 
 Michel Mayor 
 Pierre Chambon 
 Ian Walmsley 
 Jonathan Morduch 
 Catherine Chabert 
 Michael Marmot 
 Ann Vivien Schmidt

2005 
 Jean-Noël Jeanneney
 Philippe Jestaz
 Cheryl Elisabeth Praeger
 Sébastien Candel
 Joël Bockaert
 Michael Herzfeld
 James L. McClelland
 Alan B. Krueger

Annexes

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 

 Liste de personnalités liées à l'ULB
 Liste d'anciens élèves de l'ULB
 Recteurs de l'université libre de Bruxelles

Liens externes 
 Page des docteurs honoris causa sur le site officiel de l'ULB

 
Liste en rapport avec l'éducation
Liste de personnalités